Kusanobotrys är ett släkte av svampar. Kusanobotrys ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kusanobotrys